Mutua Madrid Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Caja Mágica i Madrid, Spanien i perioden 1. - 9. maj 2021. Det var den 12. udgave af Madrid Open, og det var sæsonens tredje turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2021 og sæsonens tredje turnering i kategorien WTA 1000 på kvindernes WTA Tour 2021.

Herresingleturneringen blev vundet af Alexander Zverev, som vandt Madrid Open for anden gang efter i finalen at have besejret Matteo Berrettini med 6-7(8), 6-4, 6-3. Zverev vandt dermed sin fjerde Masters 1000-titel og den 15. ATP-titel i alt i karrieren. Berrettini var i sin første finale på Masters 1000-niveau. Det var fjerde turnering i træk i kategorien ATP Tour Masters 1000, hvor begge herresinglefinalister var 25 år eller yngre.

Damesingletitlen gik til Aryna Sabalenka, som vandt den 10. WTA-titel i sin karrier, men sejren i Madrid var hendes første triumf i en grusbaneturnering. I finalen slog hun verdensetteren Ashleigh Barty med 6-0, 3-6, 6-4, og dermed fik hun revanche for nederlaget til netop Barty i finalen i Stuttgart to uger forinden. Det var Sabalenkas anden turneringssejr i 2021, efter at hun tidligere på sæsonen også havde vundet turenringen i Abu Dhabi. Resultaterne medførte, at Sabalenka for første gang avancerede til en placering i top 5 på WTA's verdensrangliste. Det var første gang siden 2017, og blot ottende gang i alt som professionel, at Barty tabte et sæt med 0-6.

I herredoublerækken sejrede Marcel Granollers og Horacio Zeballos, som i finalen vandt over Nikola Mektić og Mate Pavić med 1-6, 6-3, [10-8]. Granollers og Zeballos vandt dermed deres tredje Masters 1000-titel og deres femte ATP-titel som makkere, og samtidig fik de revanche for semifinalenederlaget til kroaterne ved Monte-Carlo Masters 2021. Marcel Granollers vandt sin 22. doubletitel på ATP Tour, mens sejren var Horacio Zeballos' 17. turneringssejr på ATP-niveau. Mektić og Pavić havde vundet sæsonens to første Masters 1000-turneringer og var i deres syvende finale i 2021.

Damedoubleturneringen blev vundet af Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková, som vandt deres syvende WTA-titel som makkere efter at have besejret Gabriela Dabrowski og Demi Schuurs, der i Madrid spillede sammen for første gang, i finalen med 6-4, 6-3. Det tjekkiske par vandt dermed deres anden turnering i 2021, eftersom de i starten af sæsonen også havde vundet Gippsland Trophy i Melbourne. Det var den 10. WTA-titel i double for Siniaková, og Krejčíková vandt sin ottende doubletitel på WTA-niveau.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Madrid Open 2021 androg € 5.163.570 ekskl. per diem, der fordelte sig med € 2.614.465 til mændenes rækker og € 2.549.105 til kvinderne..

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 44 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 64 spillere, der var fordelt på:
 44 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 15. marts 2021 (seks uger før turneringens start).
 fem spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 tolv spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Seks af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 30 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Madrid Open
 WTA - Madrid 2021 - Draws

Noter 

2021
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021